Ossessione carnale (Vampyres) – film del 1974 diretto da José Ramón Larraz
Vampyres – film documentario del 2007 diretto da Laurent Courau
Vampyres – film del 2014 diretto da Víctor Matellano, remake di quello del 1974

Pagine correlate
Vampires
Vampyre